Kieffer (elsässisch für Küfer) ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kieffer (* 1978), luxemburgischer Autor und Beamter
 Charles Kieffer (1910–1975), US-amerikanischer Ruderer
 Dagi Kieffer (1925–2021), deutsche Stiftungsrats-Vorsitzende
 Eduardo Gudiño Kieffer (1935–2002), argentinischer Schriftsteller
 Emil Kieffer (1881–1959), deutscher Landrat
 Friedrich von Kieffer (1880–1952), deutscher Generalleutnant
 Jean-Jacques Kieffer (1856–1925), französischer (Lothringer) Insektenkundler
 Johann Jakob Kieffer (1814–1891), deutscher Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Karl Werner Kieffer (1912–1995), Vorstandsvorsitzender bei Pfaff, Gründer der heutigen Stiftung Ökologie & Landbau
 Ludwig Kieffer (1894–1967), Pfälzer (Pirmasenser) Mundartforscher
 Maximilian Kieffer (* 1990), deutscher Profigolfer
 Monique Kieffer (* 1952), luxemburgische Historikerin
 Philippe Kieffer (1899–1962), französischer Offizier
 René Kieffer (1876–1963), französischer Buchbinder, Verleger und Buchhändler
 Richard Kieffer (1905–1983), deutscher Pulvermetallurge und Hartmetallfachmann
 Susan Kieffer (* 1942), US-amerikanische Geologin und Geophysikerin

Kieffer steht für:
 (3779) Kieffer, nach Hugh Hartman Kieffer benannter Asteroid
 Kieffer Knoll, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Commando Kieffer, Einheit der Spezialkräfte der französischen Marineinfanterie, siehe Französische Marine #Organisation
 Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik, Unternehmen in München

Siehe auch:
 Kiefer